Jukka Rauhala – ex lottatore finlandese
 Kalervo Rauhala – lottatore finlandese
 Mari Rauhala – ex fondista finlandese